Strömmingsholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömmingsholmarna (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 
 Strömmingsholmarna (vid Marby, Lovisa), Nyland,

Se även
Strömmingsholmen
Strömmingholmen

Robotskapade Finlandförgreningar